Brănești se poate referi la:

 Localități din România:
 Brănești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Brănești, Galați
 Brănești, Gorj, reședința comunei cu același nume
 Brănești, Ilfov, reședința comunei cu același nume
 Brănești, Timiș
 Localități din Republica Moldova
 Brănești sat din Republica Moldova

Vezi și 
 Bran (dezambiguizare)